Андре́й Бори́сович Ко́лпин (род. 5 февраля 1964, Москва) — российский , сценарист, художник-аниматор.

Биография 
Родился 5 февраля 1964 года в Москве.

В 1978 году учился в Художественной школе ДК имени Гайдара.

В 1987 году окончил МВТУ имени Баумана. В 1987-1989 годах работал в НИИ Прикладной механики в Москве инженером и дизайнером.

В 1989 году окончил Курсы аниматоров при ст. «Пилот» (художественные руководители: А. М. Татарский и И. А. Ковалёв), в 1995 году  — Высшие Курсы режиссёров и сценаристов (маст Ф. С. Хитрука), в 1994 году — Курсы учителей анимации при студии «Пилот» (п/р Ф. С. Хитрука).

В 1989—1998 годах — художник-аниматор на студии «Пилот» (с 1990 года — режиссёр).

В 1998—2001 годах — режиссёр семейных и детских анимационных сериалов, режиссёр и сценарист реклам. и пилотных фильмов на студиях: VARGA и MY FILM(Будапешт), RICHARD PURDUM PRODUCTION, TIGER ASPECT (Лондон), Freakish Kid (Англия). Преподавал технологию одушевления в «Школе Новых Экранных Технологий» и «Новой Школе Анимации» (аниматографический центр ПИЛОТ и фирма ИНТЕРМИКРО).

В 2001—2005 годах сотрудничал с различными студиями в Москве и Санкт-Петербурге. Принимал участие в создании более 150 рекламных фильмов и ТВ-заставок, лауреат множества международных конкурсов. Иллюстратор-карикатурист журналов «Новый очевидец» и «Крокодил». Как режиссёр работает во всех видах анимации, кроме кукольной и живописи.

Фильмография

Раскадровка 

 2004 — Незнайка и Баррабасс

Режиссёр-постановщик 
 1996 — Братья Пилоты по вечерам пьют чай
 2004 — Шамбала
 2017 — Фиксики: Большой секрет
 2021 — Кощей. Начало
 2022 — Забытое чудо

Режиссёр серий 
 2003—2012 — Смешарики 
 2010—2013 — Оазис Оскара 
 2010—2019 — Фиксики
 2016—наст. время — Сказочный патруль
2017 — Ми-ми-мишки

Сценарист 
 1992 — Гипнэротомахия
 1996 — Братья Пилоты по вечерам пьют чай
 2004 — Шамбала

Сорежиссёр 
 2009 — День рождения Алисы

Художник-аниматор 
 2009 — День рождения Алисы

Награды 
 Полнометражный фильм «Фиксики. Большой секрет» получил награду на одиннадцатом Международном фестивале детского кино в Индии в номинации «Лучший анимационный художественный фильм».
 16 марта 2018 — номинант кинопремии «Икар».

Примечания

Ссылки 
 
 

Родившиеся 5 февраля
Родившиеся в 1964 году
Родившиеся в Москве
Персоналии по алфавиту
Режиссёры-постановщики по алфавиту
Режиссёры-постановщики России
Режиссёры-постановщики XXI века
Мультипликаторы по алфавиту
Мультипликаторы России
Выпускники МГТУ